Timber Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Timber Ridge (Maryland)
 Timber Ridge (Tennessee)
 Timber Ridge (Virginia)

Timber Ridge steht für:
 Timber Ridge (Bergkamm), Bergkamm in Virginia und West Virginia